Back in Black () — студийный альбом австралийской рок-группы AC/DC, выпущенный в 1980 году. Шестой международный и седьмой выпущенный в Австралии альбом группы.
Является первым релизом группы без вокалиста Бона Скотта, погибшего 19 февраля 1980 года. Второй альбом, спродюсированный Маттом Лангом; записывался на студии Compass Point Studios (Нассау, Багамские Острова) и прошёл сведе́ние в Electric Lady Studios (Нью-Йорк, США).

Об альбоме 
Смерть вокалиста Бона Скотта застала группу во время работы над этим альбомом. После того как Брайан Джонсон пришёл на замену Скотту, альбом был полностью переделан. Таким образом, Back in Black стал первым альбомом, записанным с вокалистом Брайаном Джонсоном. Родились песни «Hells Bells», «Have a Drink on Me», а также заглавный трек «Back in Black». Обложка альбома была сделана почти полностью чёрной, в память об ушедшем Скотте.

Альбом был дважды ремастирован и повторно выпущен — в 1997 году в составе комплекта Bonfire и в 2003 году в составе серии AC/DC Remasters.

По состоянию на 2011 год, этот альбом является третьим самым продаваемым в истории.

6 декабря 2019 года альбом был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA) за реализацию более 25 миллионов экземпляров этой пластинки в США. Back in Black впервые получил платиновый статус 13 октября 1980 года. В списке RIAA Back in Black является четвёртым по популярности альбомом всех времён и народов.

Живое исполнение песен 
На концертах исполнялись все песни альбома, кроме «Let Me Put My Love into You».

«Hells Bells», «Shoot to Thrill», «Back in Black» и «You Shook Me All Night Long» с момента появления исполняются на каждом концерте группы (лишь изредка бывают исключения).

«What Do You Do for Money Honey» исполнялась в турах Back in Black и For Those About to Rock до 2 февраля 1982 года. Песня вернулась спустя 19 лет в туре Stiff Upper Lip заменив песню «Safe in New York City» на последних 15 концертах в 2001 году.

«Givin’ the Dog a Bone» исполнялась на первых 9 концертах тура Back in Black, потом вернулась аж в 2016 году заменив «Baptism By Fire» в туре Rock or Bust.

«Have a Drink on Me» впервые была исполнена в 1982 году в туре For Those About to Rock где она исполнялась на 20 последних концертах, также она 2 раза исполнялась в туре Flick of the Switch в 1984 году, и 6 раз в туре Fly on the Wall в 1985 году. Песня вернулась спустя 30 лет и исполнялась на каждом концерте тура Rock or Bust.

«Shake a Leg» была исполнена всего один раз на самом первом концерте тура Back in Black.

«Rock and Roll Ain’t Noise Pollution» исполнялась 12 раз в туре Back in Black, исполнялась на всех концертах туров For Those About to Rock, Flick of the Switch, Ballbreaker и Stiff Upper Lip. Также была исполнена 1 раз в туре Fly on the Wall, 22 раза в туре Blow Up Your Video и 3 раза в 2003 году на клубных концертах.

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям базы данных Discogs.

 :
 Брайан Джонсон — ведущий вокал
 Ангус Янг — соло-гитара
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные

Технический персонал:
 «Матт» Ланг — музыкальный продюсер
  — звукорежиссёр
 Бенджи Армбристер — ассистент звукорежиссёра
 Джек Ньюбер — ассистент звукорежиссёра
 Брэд Самуэльсон — сведение
 Боб Людвиг — , нарезка лакового слоя
 Боб Дефрин — арт-директор
 Роберт Эллис — фотографии

Переиздание 1986 года (первое издание на CD):
 Барри Диамент — инженер мастеринга

Переиздание 1994 года:
  — цифровой ремастеринг

Переиздание 2003 года:
  — мастеринг-супервайзер
 Аль Квальери — мастеринг-супервайзер
 Джордж Марино — , цифровой ремастеринг
 Юджин Настаси — оцифровка

Переиздание 2003 года:
 Smay Vision — дизайн буклета
 Photofest — фотография (внешняя панель диджипака — левая)
 Пол Кокс (фотоагентство London Features) — фотография (внутренняя панель диджипака — правая)
 Фрэнк Гриффин — фотография (страница 10 буклета — левая снизу)
 Анастасия Панциос — фотографии (страница 10 буклета — верхние и правая снизу)
 Майк Каган (фотоагентство Retna) — фотография (страница 11 буклета)
 Крис Уолтер (фотоагентство Retna) — фотография (страница 12 буклета)
  (фотоагентство Retna) — фотографии (страницы 2—5, 8, 9, 14—15, а также задняя обложка буклета)
  (фотоагентство Idols) — фотографии (страницы буклета 6—7 и 13)
  — подборка артефактов
 Арно Дюрье — подборка артефактов
 Дэвид Фрике — автор текста для буклета

Позиции в хит-парадах 
Еженедельные чарты:

Годовые чарты:

Сертификации и уровни продаж

Примечания

Литература 
Профильная:
 
 
Общая:

Ссылки 
Альбом:
 
 
 
 
 
 
 
 AC/DC решили отметить юбилей альбома «Back in Black» специальным циклом видеороликов и созданием фанатского архива // stereo.ru, 16 июля 2020

Песни из альбома:
 
 
 
 
 

Альбомы AC/DC
Альбомы 1980 года
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы, спродюсированные Робертом Лангом
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как платиновые Bundesverband Musikindustrie
Альбомы Albert Productions